Spriggan – creatura leggendaria della mitologia celtica
 Spriggan – manga
 Spriggan – film d'animazione del 1998 tratto dal manga omonimo
 Kornet (nome in codice NATO: AT-14 Spriggan) – missile anticarro russo